Herbert Quandt - industrial alemão.
Harald Quandt - militar e industrial alemão.
Stefan Quandt - engenheiro e industrial alemão.
Johanna Quandt - empresária alemã.
Euclides Quandt de Oliveira - militar brasileiro.

Desambiguação